Ise (poeta) (872 o 875 - 938), poeta i cortesana japonesa del període Heian 
 Ise (ciutat japonesa), ciutat al centre de la prefectura de Mie, a l'illa de Honshu (Japó)
 Regne d'Ise, regne dels ekitis, una branca dels iorubes, la capital era Ise, avui Ise-Ekiti a l'estat d'Ekiti, a Nigèria
 Riu Ise, afluent dret de l'Aller als estats de Saxònia-Anhalt i Baixa Saxònia (Alemanya)  
 Santuari d'Ise, santuari xintoista a la ciutat d'Ise (Japó)